Данцевка — село в Богучарском районе Воронежской области. Входит в состав Луговского сельского поселения.

География 
Расположено на левом берегу Богучарки в 5-6 км к западу от села Луговое и в 20 км к западу от Богучара.

Население

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района